Claudio Rubén Guerra (Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, Argentina; 5 de septiembre de 1983) es un exfutbolista argentino. Jugaba como delantero y su primer equipo fue Huracán. Su último club antes de retirarse fue Cosmos FC en el Torneo Regional Amateur.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado al final de su carrera deportiva

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Futbolistas de Capitán Bermúdez
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Huracán
Futbolistas del Club Atlético Huracán
Futbolistas del Club Atlético Defensores de Belgrano
Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 2000
Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 2010
Futbolistas del Club Deportivo de la Universidad Católica (Ecuador)
Futbolistas del Club Deportivo Universidad de Concepción en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2010
Futbolistas del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Futbolistas del Club Sportivo Belgrano (San Francisco)
Futbolistas del Club Atlético Nueva Chicago